Tändföljd kan syfta på:

 Tändföljd (kolvmotor) – den ordningsföljd tändstiften avger gnista genom cylindrarna i en Ottomotor
 Tändföljd (sprängning) – ordningen som man tänder olika sprängningladdningar på vid sprängning